Ел Амолиљо има више значења:

 Ел Амолиљо (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Амолиљо (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику